Montségur est un nom propre qui peut désigner :

 Montségur, commune française du département de l'Ariège, en région Occitanie ;
 Monségur (Gironde), commune française de la Gironde ;
 Monségur (Landes), commune française des Landes ;
 Monségur (Lot-et-Garonne), commune française de Lot-et-Garonne ;
 Monségur (Pyrénées-Atlantiques), commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Château de Montségur, vestige d'une forteresse cathare à Montségur (Ariège) ;
 Montségur (marque), une marque commerciale apposée sur des fromages produits dans l'Ariège ;
 Montségur-sur-Lauzon, commune française du département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Montségur (opéra), opéra contemporain (1985) du compositeur français Marcel Landowski ;
 Montsegur, chanson du groupe britannique de heavy metal Iron Maiden.

Voir aussi